Reason signifie Raison et peut désigner :

Patronyme 
 James Reason (1938-), psychologue anglais ;
 Patrick H. Reason (d'abord appelé Patrice Rison), (1816-1898), graveurs et lithographes américain
 Rex Reason (1928-2015), acteur américain ;
 Rhodes Reason (1930-2014), acteur américain (frère du précédent).

Musique

Chanson 

 , chanson du groupe pop allemand No Angels, figurant sur l'album The Best of No Angels sorti le  ;
 , single de Nami Tamaki sorti le  ;
 , titre bonus des Cranberries, figurant sur l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? sorti le .

Album 

 , album de Violent Apathy sorti en 1995 ;
 , EP du groupe The Fray sorti en 2003 ;
 , album de Melanie C sorti le  ;
 , album du groupe de doom metal Officium Triste sorti le  ;
 , album du groupe de heavy metal Shaman sorti le  ;
 , le deuxième album studio de Selah Sue sorti en 2015.

Autres 
 Reason, magazine américain d'orientation libertarienne ;
 Reason, logiciel.
 Reason, langage de programmation

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre